Sayyid – titolo onorifico arabo
Sayyid – nome proprio di persona arabo maschile
Dinastia Sayyid – dinastia sultaniale dell'India